Ungarische Krone bzw. Heilige Ungarische Krone steht für:
 Ungarische Krone, Zahlungsmittel in Ungarn 1919–1926
 Stephanskrone, die Krönungskrone Ungarns, die auf den Hl. Stephan zurückgeht
 Länder der Heiligen Ungarischen Stephanskrone, das Territorium der Habsburgermonarchie, das in Personal-, später Realunion Ungarn angegliedert ist